Отті — прізвище, поширене в низці країн. Відомі носії:
 Аллан Отті (*1992) — ямайський футболіст, нападник.
 Девід Отті (1940—2011) — угандійський футболіст та футбольний тренер.
 Мерлін Отті (*1960) — ямайська і словенська легкоатлетка.